Esplanade of promenade, een brede wandelweg, meestal langs de kust
 Promenade (metrostation) van de metro van Singapore
 Promenade (televisieprogramma), een Nederlands televisieprogramma 
 Promenadeconcert, een type concert dat in de Engelse lusthoven plaatsvond vanaf de 18e eeuw
 Proms (BBC Proms), een jaarlijkse reeks klassieke concerten voor groot publiek in Londen
 Night of the Proms, een jaarlijks muziekfestival in Europa
 Promenadedek, een dek op veel passagiersschepen en rivierboten
 Prom (feest), een semiformeel dansbal dat het schooljaar afsluit in de Verenigde Staten
 de naam van een thema in Modest Moessorgski's compositie Schilderijen van een tentoonstelling